Hagtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hagtjärnen, Bohuslän, sjö i Tanums kommun, 
Hagtjärnen (Ärtemarks socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Hagtjärnet (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,  (7,35 ha)
Stora Hagtjärnet, sjö i Åmåls kommun,  (15,3 ha)
Lilla Hagtjärnet, sjö i Åmåls kommun, 
Hagtjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (18,9 ha)
Hagtjärnen (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (8,6 ha)
Hagtjärnen (Karlanda socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Hagtjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (4,8 ha)
Hagtjärnen (Trankils socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Hagtjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun, 
Hagtjärnet (Eda socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (6,74 ha)
Hagtjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Hagtjärnet (Köla socken, Värmland, 662305-130148), sjö i Eda kommun,  (9,63 ha)
Hagtjärnet (Köla socken, Värmland, 663419-129235), sjö i Eda kommun,  (5,62 ha)
Hagtjärnet (Tveta socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (11,5 ha)
Östra Hagtjärnen, sjö i Arvika kommun,  (11,3 ha)
Hagtjärnen (Envikens socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (13,6 ha)
Hagtjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun, 
Hagtjärnen (Vika socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (6,86 ha)

Se även
Hagetjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn